Zeche Storksbank steht für mehrere Bergwerke in Deutschland:

 Zeche Storksbank (Bochum) in Bochum-Eppendorf
 Zeche Storksbank (Dortmund) in Dortmund-Kirchhörde